Eugène Auwerkeren (ur. 10 grudnia 1885, data i miejsce śmierci nieznane) – belgijski gimnastyk, medalista olimpijski.

W 1920 r. reprezentował barwy Belgii na letnich igrzyskach olimpijskich w Antwerpii, zdobywając srebrny medal w wieloboju drużynowym.

Bibliografia 
  

Belgijscy gimnastycy i gimnastyczki
Belgijscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1920
Urodzeni w 1885
Zmarli w XX wieku